Шпре-Нейсе () — район в Германии. Центр района — город Форст. Район входит в землю Бранденбург. Занимает площадь 1648 км². Население — 127,0 тыс. чел. (2010). Плотность населения — 77 человек/км².
Официальный код района — 12 0 71.

Район подразделяется на 30 общин.

Города и общины 
 Шпремберг (24 449)
 Форст (20 688)
 Губен (19 412)
 Кольквиц (9585)
 Дребкау (5933)
 Нойхаузен (5252)
 Шенкендёберн (3986)
 Вельцов (3847)
Управление Бург (Шпревальд)
 Бург (4431)
 Вербен (1771)
 Диссен-Штризов (1032)
 Шмогров-Феров (876)
 Бризен (817)
 Гуров (561)
Управление Дёберн-Ланд
 Дёберн (3629)
 Феликсзе (2203)
 Найсе-Мальксеталь (1797)
 Визенгрунд (1541)
 Черниц (1400)
 Грос-Шаксдорф-Зиммерсдорф (1098)
 Хорнов-Вадельсдорф (608)
 Йемлиц-Клайн-Дюбен (484)
Управление Пайц
 Пайц (4614)
 Йеншвальде (1761)
 Турнов-Прайлак (1209)
 Тайхланд (1177)
 Драххаузен (834)
 Тауэр (756)
 Хайнерсбрюк (633)
 Дренов (582)
(30 сентября 2010)

Ссылки 
 www.landkreis-spree-neisse.de Официальная страница

Районы Бранденбурга
Шпре-Найсе